Сезон 2021 года — это 102-й по счёту сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры стартовали 9 сентября 2021 года, с ежегодной кик-офф игры, где Тампа-Бэй победила Даллас.

В этом сезоне было увеличено количество игр регулярной части чемпионата с 16 до 17 игр.

Регулярный сезон 
Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведёт по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. В этом сезоне каждая команда проведёт по одной дополнительной игре в связи с увеличением числа игр в регулярной части сезона.

На этот сезон была следующая формула:

Важные события сезона 2021 
 NFL Kickoff Game. Сезон 2021 началась игрой кик-офф (открытие) в четверг 9 сентября. Тампа-Бэй победила 31—29 Даллас .
 Игры НФЛ в Лондоне. В 2021 году на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне были сыграны две игры. 10 октября Атланта победила Нью-Йорк Джетс со счётом 27—20. 17 октября Джексонвилл победил Майами со счётом 23—20, когда на последней секунде Мэтью Райт забил победный филд-гол. Международные игры предыдущего сезона были отменены из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений на поездки за границу.
 НФЛ в День Благодарения. В четверг, 25 ноября, были сыграны три игры. Днём Чикаго победил Детройт 16—14, с филд-голом на последнем розыгрыше, забитым Кайро Сантусом. Также днём Лас-Вегас победил Даллас 36—33 в овертайме. В вечерний прайм-тайм Баффало победил Нью-Орлеан 31—6.
 НФЛ на Рождество. На Рождество, которое состоялось в субботу 2021 года, были сыграны две игры. Грин-Бей победил 24—22 Кливленд и Индианаполис победил 22—16 Аризону .

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф

Стадионы

Смена названий 
 Канзас-Сити Чифс продали права на название своего домашнего стадиона страховой компании в области медицины GEHA, здание впервые за свою 50-летнюю историю было переименовано в GEHA Field at Arrowhead Stadium.
 Баффало Биллс продали права на название своего домашнего стадиона питтсбургской страховой компании в области медицины Highmark, теперь здание называется Хаймарк Стэдиум.
 Нью-Орлеан Сэйнтс продали права на название своего домашнего стадиона оператору казино Caesars Entertainment, переименовав здание в Кесарс Супердом.

Рекорды и разные события сезона

События регулярного сезона

Неделя 3 
 Кикер Балтимора Джастин Такер установил новый рекорд в истории НФЛ по самому дальнему филд-голу, когда 26 сентября 2021 года на последних секундах матча забил 66-ярдовый филд-гол, позволивший его команде одержать победу в матче против Детройт Лайонс. Предыдущий рекорд равнялся 64 ярдам. Также этот забитый филд-гол стал вторым по дальности в любой лиге (на первом месте удар Ове Юханссона в студенческом футболе).

Неделя 4 
 Том Брэди в матче против своей бывшей команды Нью-Ингленд Пэтриотс стал лидером лиги за все времена НФЛ по количеству пассовых ярдов, побив рекорд Дрю Бриса.

Неделя 5 
 Антонио Браун стал самым быстрым игроком, совершившим 900 приёмов в карьере, сделав это в 143 играх.
 Аарон Роджерс занял пятое место по количеству тачдаунов за все времена.
 Кливленд Браунс стали первой командой в истории НФЛ, которая проиграла матч, несмотря на 40 или больше набранных очков и не имея потерь мяча.
 Кикеры многих команд промазали 12 экстрапоинтов, установив рекорд НФЛ за одну неделю.

Неделя 6 
 17 октября 2021 года, в матче Международной серии НФЛ в Лондоне (Великобритания) , Джексонвилл победил Майами со счётом 23—20, когда на последней секунде Мэтью Райт забил победный филд-гол. Этой победой Джексонвилл прервал свою 20-матчевую серию поражений. А в лиге на момент завершения этой игры осталось только одна команда не одержавшая побед в сезоне — Детройт (0-5).
 Детройт проиграли свой 10 матч подряд и их показатели в текущем сезоне стали 0-6, что является худшем стартом сезона с 2008, когда они проиграли абсолютно все игры (0-16).

Неделя 7 
 Том Брэди стал первым игроком в истории НФЛ сделавшем 600 тачдаунов.
 Аризона Кардиналс победили в седьмом матче сезона подряд (), что было их лучшим стартом в истории франшизы с 1974 сезона. Тогда они базировалась в Сент-Луисе.

Неделя 9 
 Квотербек «Баффало Биллс» Джош Аллен подвергся сэку и был перехвачен лайнбекером «Джексонвилл Джагуарс», которого также зовут Джош Аллен, что стало первым случаем в истории НФЛ.

Неделя 10 
 Впервые с 27 сентября 2020 произошла ничья, когда Питтсбург Стилерз и Детройт Лайонс закончили матч 16—16. Таким образом Детройт прервал свою  из 14 матчей (начиная с 13 недели прошлого сезона).

Неделя 12 
 Впервые с 2015 года в игре заблокировали экстрапоинт и вернули его в тачдаун. В матче против Вашингтон Футбол Тим, игроки Сиэтл Сихокс заблокировали удар и, пробежав всё поле, набрали два очка.

Неделя 13 
 Впервые за 16 матчей Детройт смог одержать победу, что произошло на финальном розыгрыше матча против Миннесоты. Детройт победил 29-27, что означает, что в сезоне не осталось невыигрышных команд. Это также второй раз за 16 матчей когда Детройт не проиграл, ведь они сыграли вничью с Питтсбургом на 10 недели.
 Хьюстон Тексанс стали первой командой, которая потеряла математические шансы выйти в плей-офф.

Неделя 14 
 Том Брэди стал лидером лиги за все времена по количеству удачных пасовых тачдаунов с учётом плей-офф.

Неделя 15 
 Том Брэди стал первым игроком в истории, который был выбран в 15 Пробоулов. Предыдущий рекорд с 14 выборами он делил с четырьмя другими игроками.

Неделя 16 
 В матче Джексонвилла против Нью-Йорк Джетс было два тачдауна, забитых лайменами нападения. Это стало первым случаем в истории НФЛ, когда несколько игроков атакующей линии забили тачдауны в одной и той же игре.
 Майами Долфинс стали первой командой в истории НФЛ, выигравшей семь игр подряд после того, как проиграли в семи играх подряд.

Неделя 18 
 Тревиз Келси быстрее всего среди всех тайт-эндов в истории НФЛ набрал 9 000 ярдов на приёме, сделав это в 127 играх
 Том Брэди поставил рекорд сделав 485 удачных пасов.
 Том Брэди, в возрасте 44 лет стал самым возрастным игроком истории, кто смог лидировать в лиги по тачдаунам, ранее он удерживал рекорд в 39 лет.
 Ти-Джей Уотт сравнялся по количеству сэков в сезоне с предыдущим рекордом равным 22,5 сэкам
 Питтсбург Стилерз, по версии НФЛ имевшие около 10-5 % шансов пройти в плей-офф, обыграли Балтимор Рэйвенс и параллельно Джэксонвилл Джагуарс () обыграли Индианаполис Колтс (), а на Sunday Night Football Лас-Вегас Рэйдерс обыграли Лос-Анджелес Чарджерс на последней секунде овертайма. Результат всех этих событий отправил Стилерз в плей-офф, что многими было названо одним из самых «чудесных» проходов в плей-офф в истории НФЛ.

События плей-офф 
Это был первый плей-офф с сезона 2010 года, когда ни одна из команд, занявших 1-е место в конференции, не попала в свои соответствующие Чемпионские игры, ведь обе команды проиграли в дивизионном раунде.

Уайлд-Кард

Рэйдерс — Бенгалс 
Перехват защитника Цинциннати Джермейна Пратта на его собственной 2-ярдовой линии на последних секундах игры принёс Цинциннати победу со счётом 26—19, их первую победу в плей-офф с сезона 1990 года, что положило конец самой продолжительной серии плей-офф без побед которая составляла 31 год и насчитывала 8 поражений.

Пэтриотс — Биллс 
Баффало обыграли Нью-Ингленд 47—17, набрав 483 ярдов и заканчивая каждый драйв тачдауном, кроме последнего, когда они намеренно сжигали время. Это была первая игра в истории НФЛ, в которой команда провела всю игру без пантов, филд-голов и потерь мяча (на даунах, фамблах или перехватах).

Стилерз — Чифс 

Чифс победил Стилерз 42—21, но матч получил большое внимание, из-за того, что это была последняя игра в 18-летней карьере Бена Ротлисбергера. После многочисленных слухов накануне, Ротлисбергер объявил о завершении карьеры 27 января 2022.

Кардиналс — Рэмс 
Матч Аризона Кардиналс и Лос-Анджелес Рэмс был первым матчем в истории плей-офф НФЛ, прошедшем в понедельник. Ранее лига играла плей-офф в понедельник, но только для того, чтобы избежать Рождества.

Доминирую на всём протяжении игры и лидируя по ходу матча 28—0, Рэмс одержали победу 34—11.

Это также был первый матч в истории НФЛ сыгранный на день памяти Мартина Лютера Кинга.

Дивизионный раунд

Рэмс — Бакканирс 
Рэмс были близки к катастрофе, едва не проиграв имея преимущество 27-3 во второй половине, они допустили 4 фамбла, но все же сумели победить, пройдя 66 ярдов в 5 розыгрышах и забив 30-ярдовый филд-гол Мэтта Гэя на последней секунде, что сделало этот матч третьим подряд в дивизионном раунде, выигранным филд-голом выездной команды в финальном розыгрыше игры.

Биллс — Чифс 
В конце безумной четвертой четверти, в которой обе команды набрали 25 очков за последние две минуты, «Канзас-Сити» прошёл 44 ярда всего за 10 секунд и сравнял счет с 49-ярдовым филд-голом Харрисона Баткера по истечении времени. В овертайме, выиграв подбрасывание монеты, «Чифс» прошли 75 ярдов в 9 розыгрышах и совершили победный тачдаун. Многими аналитиками и болельщиками матч был признан одним из лучших в современной истории плей-офф НФЛ. Некоторые также сравнили этот матч с «Величайшей игрой, которую когда-либо играли» и назвали этот матч «Greatest game ever played II» (рус. «Величайшая игра, которую когда-либо играли II»).

Чемпионские игры Конференций

Финал АФК: Бенгалс — Чифс 
Это была первая встреча между Бенгалс и Чифс в истории плей-офф. Канзас-Сити стал первой командой в истории НФЛ, которая приняла на своём поле четыре Чемпионские игры Конференции подряд. Канзас-Сити Чифс также был действующим чемпионом Конференции.

В овертайме Бенгалс победили Чифс забив филд-гол и выиграв 27—24.

Финал НФК: 49ers — Рэмс 
Это был первый раз, когда Чемпионская игра конференции проходит на том же стадионе, что и Супербоул.

Несмотря на то, что они проигрывали по ходу матча, Рэмс победили 49ers 20—17.

Супербоул LVI : Бенгалс — Рэмс

Телевидение

США, Канада, Испания 
НФЛ уже восьмой год транслировалось в США на телеканалах CBS, ESPN, Fox и NBC. К этому относится «перекрёстный» показ воскресных дневных игр между CBS и Fox независимо от конференции гостевой команды. На NBC выходили программы Sunday Night Football, Kickoff Game, Матч Дня благодарения и Рождественская ночная игра. ESPN выпускала в эфир Monday Night Football и игры Wild Card (последние транслируются одновременно и на ABC). Fox вместе с NFL Network транслировали Thursday Night Football . Все трансляции также велись на португальском и испанском языках. NBC транслировали Супербоул LVI .

СНГ 
Это третий год подряд, когда Viasat Sport транслировал НФЛ в странах СНГ. Как правило это были две, три или четыре игры, включая NBC SNF и ESPN Monday Night Football в регулярном сезоне. Канал показал все 12 матчей плей-офф, а также Пробоул, первый Пробоул в истории российского телевидения и транслировал Супербоул и церемонию награждения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2021
Сезоны НФЛ